Колонија Сан Хуан има више значења:

 Колонија Сан Хуан (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Сан Хуан (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику